2 miejscowości w Polsce: 
 Fijewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński 
 Fijewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa